Piedras Anchas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Piedras Anchas, Querétaro Arteaga, Jalpan de Serra, 
 Piedras Anchas, delstaten Mexiko, Coatepec Harinas, 
 Piedras Anchas, Michoacán de Ocampo, Puruándiro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar